Flagey puede referirse a: 

 Flagey, comuna francesa situada en Doubs.
 Flagey, comuna francesa situada en Alto Marne.